

Località 
 Alagna – comune della provincia di Pavia
 Alagna Valsesia – comune della Valsesia (Provincia di Vercelli)

Persone 
 Lorenza Alagna – artista francese
 Roberto Alagna – tenore francese
 Rosario Alagna – matematico italiano
 Rosario Alagna di Mozia – nobile e archeologo italiano
Egidio Alagna – politico italiano